

Lokalizacje

Niemcy 
 Schwarzbach – dzielnica Bad Reichenhall
 Schwarzbach – dzielnica Elterlein
 Schwarzbach – dzielnica Ratingen
 Schwarzbach – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz
 Schwarzbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Schwarzbach – rzeka, dopływ Elsenz
 Schwarzbach – rzeka, dopływ Wutach
 Schwarzbach – rzeka, dopływ Schmutter

Zobacz też 
 Schwarzenbach